Варва́ра Андре́евна Ильи́нская (род. 19 сентября 1920 года, Ижевск — 11 декабря 1979 года, Киев) — украинский советский археолог, доктор исторических наук (с 18 февраля 1972 года), лауреат Государственной премии УССР в области науки и техники (за 1977 год).

Биография 
Родилась 19 сентября 1920 года в городе Ижевске. В 1941 году окончила Ленинградский университет. Во время Великой Отечественной войны находилась на комсомольской работе в блокадном Ленинграде и, впоследствии — в отвоёванном Киеве. Член ВКП(б) с 1944 года. С 1945 года работала в Институте археологии АН УССР. Специалист в области скифской археологии. Вместе с мужем Алексеем Тереножкиным была одним из основателей киевской школы скифологов.

Жила в Киеве в доме на улице Коротченко, 3а, квартира 73. Умерла в Киеве 11 декабря 1979 года.

Семья 
 Отец — Ильинский А. Н. — военно-морской офицер.
 Сын — Ильинский А. А. — художник.

Труды 
 Скифы Днепровского лесостепного Левобережья. Киев, 1968;
 Раннескифские курганы бассейна р. Тясмин. Киев, 1975;
 Скифия VII—IV вв. до н. э. Киев, 1983 (в соавторстве).
 Соавтор работы «Археология Украинской ССР» (том 2. Киев, 1971).

Примечания 

Историки СССР
Археологи СССР
Историки Украины
Археологи Украины
Скифологи
Доктора исторических наук
Выпускники исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Женщины-археологи
Члены КПСС